Pesci, de l'italien Pesce (poisson), peut se référer à :

Patronyme 
  (1950-), directeur de la photographie italien ;
  (?-1916), aviateur et militaire italien ;
 Gaetano Pesci, peintre néoclassique italien  ;
 Gasparo Prospero Pesci (1710-1784), peintre italien ;
 Joe Pesci (1943-), acteur américain d'origine italienne ;
  (1819-?), patriote italien ;
  (1712-1786), compositeur italien ;
  (1846-1908), journaliste italien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme